Гертл () — чешская фамилия.

 Гертл, Рудольф (1908—1962) — чешский флейтист.
 Гертл, Томаш (род. 1993) — чешский хоккеист.
 Гертл, Франтишек (1906—1973) — чешский контрабасист и композитор.
 Гертл, Ян (1929—1996) — чехословацкий футболист.